Poste restante – sposób dostarczenia przesyłki pocztowej
 Poste restante – album muzyczny zespołu Fundacja
 Poste restante – album muzyczny Katarzyny Groniec
 Poste restante – polski krótkometrażowy film dokumentalny z 2008

Zobacz też